Hymie Ginsburg – cestista statunitense
 Lucien Ginsburg, noto come Serge Gainsbourg – cantautore, attore, regista, compositore e paroliere russo naturalizzato francese
 Ruth Bader Ginsburg – giurista, magistrata e accademica statunitense
 Yitzchak Ginsburgh – rabbino e teologo israeliano 
 Witali Ginsburg – fisico sovietico